

Geografia 
 Arévalo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Alberto Arévalo – tuffatore spagnolo specializzato nel trampolino
 Daniel Sánchez Arévalo – regista e scrittore spagnolo
 Diego Espinosa Arévalo – cardinale e vescovo cattolico spagnolo
 Edelmiro Arévalo – calciatore paraguaiano
 Egidio Arévalo – calciatore uruguaiano
 Faustino Arévalo – gesuita, latinista, filologo e patrologo spagnolo
 Hugo Arévalo – cantautore, chitarrista e regista televisivo cileno
 Juan José Arévalo – politico guatemalteco
 Marcelo Arévalo – tennista salvadoregno
 Raúl Arévalo – attore, regista e sceneggiatore spagnolo
 Rodrigo Sánchez de Arévalo – vescovo cattolico spagnolo

Altro 
 Museo de Historia de Arévalo – anche noto come Arevalorum, museo storico ad Arévalo

Pagine correlate 
 Carlos Arévalo